Into the Wild - Nelle terre selvagge – film del 2007 diretto da Sean Penn
Into the Wild – tour dei Thirty Seconds to Mars tenutosi dal 2010 al 2011 in supporto al loro terzo album in studio This Is War
Into the Wild – album degli Uriah Heep del 2011
Into the Wild – singolo di LP del 2012